Серге́й Дми́триевич Милора́дович (, село Тёсово, Можайский уезд, Московская губерния — 4 февраля 1943, Москва) — русский исторический и жанровый живописец, педагог, академик Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок.

Биография 
Родился  года в селе Тёсово (Можайский уезд), в семье сельского дьякона.

В 1861—1872 годах учился в семинарии, затем на протяжении 25 лет служил псаломщиком церкви Воскресения в Гончарах, при которой жил.

В 1874—1878 годах посещал Московское училище живописи, ваяния и зодчества, занятия, которые вели Е. С. Сорокин, В. Г. Перов, И. М. Прянишников.

В 1885—1923 годах выставлялся на передвижных выставках.

Писал сцены из истории духовенства, монашества и раскола. Известнейшие из них: «Чёрный собор 1666 года» (в Третьяковской галерее), «Оборона Троице-Сергиевой Лавры», «Патриарх Гермоген», «Протопоп Аввакум в братском остроге», «Аввакум, идущий в Сибирь», «Накануне Пасхи». В 1909 году получил звание академика.

После 1914 года преподавал в Московском училище живописи, участвовал в комиссии по реставрации Успенского собора.

В советское время ввиду преклонного возраста и снижения востребованности религиозной живописи отошёл от активной художественной деятельности, но продолжал преподавать в различных учебных заведениях.

Семья 
 Внук — Милорадович, Борис Владимирович (1907—1948), геолог, палеонтолог, фотограф.

Членство в организациях 
 Императорская Академия художеств
 Товарищество передвижных художественных выставок.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Художники России
Художники XIX века
Художники XX века
Передвижники
Академики Императорской Академии художеств
Объединение художников-реалистов